Фтіотида () — ном в Греції, в периферії Центральна Греція. Столиця — Ламія.

Легендарний герой «Іліади» — Ахілл, згідно з Гомером, був царем Фтіотиди.

Муніципалітети і комуни 

Центральна Греція
Номи Греції
Географія Стародавньої Греції